Il singolare del torneo di tennis Mexico City WCT 1976, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Raúl Ramírez che ha battuto in finale Eddie Dibbs 7-6, 6-2.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mexico City WCT 1976